Campins kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Campins (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Campins (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar